Zawady (gromada w powiecie łapskim) (białostocki / łapski)
 Zawady (gromada w powiecie łowickim) 
 Zawady (gromada w powiecie ostrołęckim) 
 Zawady (gromada w powiecie radomskim) 
 Zawady (gromada w powiecie sochaczewskim) 
 Zawady (gromada w powiecie zambrowskim) (łomżyński / zambrowski)